«Минин», со 2 марта 1909 года «Ладога» — броненосный крейсер (броненосный фрегат) русского императорского флота. Построен по проекту корабельного инженера Н. А. Самойлова. Наблюдающий за постройкой — корабельный инженер полковник А. Я. Гезехус.

История службы 
 Осень 1878 года — первое плавание в Средиземное море.
 1887 год — на Франко-Русском заводе огнетрубные котлы заменены на водотрубные котлы системы Бельвиля (впервые в русском флоте).
 1 февраля 1892 года — переклассифицирован в крейсер 1-го ранга.
 Май 1892 года — крейсер вернулся на Балтику из последнего заграничного плавания.
 1898 год — крейсер переоборудован в учебный корабль: установлена паровая машина двойного расширения с черноморского парохода «Опыт» (бывшая царская яхта «Ливадия»), парусный рангоут заменен легкими мачтами, за счет уменьшения запаса топлива оборудованы новые жилые и учебные помещения, изменён состав вооружения.

 11 марта 1906 года — переклассифицирован из крейсеров 1-го ранга в учебный корабль.
 1908 год — переоборудован в плавучий минный склад.
 2 марта 1909 года — присвоено название «Ладога».
 23 октября 1909 года — Зачислен в балтийский отряд минных заградителей.
 27 октября 1912 года — Переоборудован в минный заградитель (в батарейной палубе устроены рельсы и забортные кормовые скаты). Установлены котлы производства Черноморского механического и котельного завода.
 15 августа 1915 года — погиб, подорвавшись на мине, выставленной у острова Эре германской подводной лодкой UC-4, получил пробоину в носовой части по левому борту. В результате быстрого затопления водой котельного отделения произошел взрыв котлов, после чего корабль затонул. Из состава экипажа погибло 5 человек.

Известные люди, служившие на корабле

Командиры 
 04.10.1865—1866 капитан 2-го ранга А. А. Пещуров
 1876—1882 капитан 1-го ранга П. Н. Назимов
 1882—1887 капитан 1-го ранга Р. А. Гренквист
 01.01.1889—09.11.1889 капитан 1-го ранга В. В. Благодарев
 1889—1890 капитан 1-го ранга Ф. П. Энегельм
 1890—1892 капитан 1-го ранга А. А. Бирилёв
 с 26.01.1898 капитан 1-го ранга Ларин
 01.05.1900—06.12.1901 Н. И. Небогатов
 06.12.1901—24.07.1906 капитан 1-го ранга Н. К. Бергштрессер
 02.10.1906—01.09.1909 капитан 1-го ранга А. Г. Петц
 1909—1912 капитан 1-го ранга Е. И. Криницкий
 27.08.1912—02.08.1915 капитан 1-го ранга Н. В. Кротков

Старшие офицеры 
 28.06.1872—22.06.1873 капитан-лейтенант Ф. К. Авелан

Другие должности 
 ??.04.1878—??.??.1879 штурманский офицер кондуктор КФШ С. А. Варгин
 ??.??.1880—??.??.1881 мичман Ф. К. Дриженко
 ??.??.188?—??.??.1892 старший судовой механик Л. Я. Якобсон
 ??.??.1???—??.??.1903 А. С. Новиков

Литература 
 
 Бочаров А. Броненосные фрегаты «Минин» и «Пожарский». СПб., 1999.

Примечания

Ссылки 
 Мельников Р. М. Полуброненосный фрегат «Минин»
 Архив фотографий русского и советского ВМФ
 Морвед
 Боевые корабли мира
 Русские минзаги в Первой мировой войне
 «Ладога»

Военные корабли Балтийского флота
Броненосные крейсера России
Броненосные крейсера по проектам
Броненосные фрегаты
Минные заградители